Sport Vereniging Vespo é um clube de futebol de Bonaire. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol de Bonaire